Vladimír Weiss (Bratislava, 30 november 1989) is een Slowaaks voetballer die bij voorkeur op het middenveld speelt.

Clubcarrière 
Weiss begon zijn carrière in de jeugd van Inter Bratislava en in 2005 werd hij aangetrokken door Manchester City. Hier begon hij in het tweede elftal, waarmee hij de finale van de FA Youth Cup haalde. Toenmalig coach van het eerste elftal Sven-Göran Eriksson zag het zitten in Weiss, maar hij werd al snel ontslagen. Er kwam een nieuwe trainer en een nieuwe eigenaar, die veel 'grote namen' kocht en daarmee de speelkansen van Weiss minimaliseerde. Het seizoen 2010/2011 werd Weiss verhuurd aan Glasgow Rangers. Na enkele clubs te hebben bezocht en geregeld vaste kracht was, kwam hij in 2014 terecht bij het Qatarese Lekhwiya SC. In januari 2016 ging hij naar Al-Gharafa. Begin 2020 keerde hij terug naar Slowakije om uit te komen voor Slovan Bratislava.

Interlandcarrière 
Weiss debuteerde in 2009 in het Slowaaks nationaal elftal in een wedstrijd tegen Slovenië. Zijn vader (die ook Vladimir Weiss heet) was bondscoach. Hij liet zijn zoon een half uur meespelen. Weiss ging met het nationale team mee naar het wereldkampioenschap voetbal 2010, waar hij als basisspeler aan de eerste partij tegen Nieuw-Zeeland (1–1) begon. Met Slowakije nam Weis eveneens deel aan het Europees kampioenschap voetbal 2016. Hij maakte op dat toernooi 1–0 voor zijn ploeg tijdens de met 2–1 gewonnen tweede groepswedstrijd tegen Rusland. Weiss werd hiermee de eerste speler ooit die scoorde op een EK terwijl hij niet voor een Europese club speelde. Slowakije werd in de achtste finale uitgeschakeld door Duitsland (0–3).

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Slowaakse voetbalelftal

Slowaaks voetballer